NWB steht als Abkürzung für:

 Nationaler Wirtschaftsblock, eine Wählergemeinschaft Österreichs
 Verlag Neue Wirtschafts-Briefe, siehe NWB Verlag
 NordWestBahn, deutsche Eisenbahngesellschaft

Abkürzung